Фатмире Алуши (, 1 апреля 1988), в девичестве Байрамай () — бывшая немецкая футболистка албанского происхождения. Чемпион мира (2007), двукратный чемпион Европы (2009 и 2013), бронзовый призёр летних Олимпийских игр (2008).

Ранние годы 
Фатмире Байрамай родилась 1 апреля 1988 года в городе Исток, Югославия (ныне — Республика Косово) в семье косовских албанцев. Родители Фатмире, Исмет и Ганимет Байрамай, приняли решение эмигрировать из страны. В 1993 году всей семьёй они переехали в Германию.

Карьера

Клубная 
Фатмире Байрамай начала свою карьеру в команде «Гизенкирхен». С 1997 по 2004 годы она играла за «Мёнхенгладбах», пока не перешла в футбольный клуб из Первой Бундеслиги «Дуйсбург 2001». Байрамай дебютировала в чемпионате в сентябре 2004 года и сразу же стала прочным игроком основы. В период выступлений за «Дуйсбург» спортсменка завоевала с командой титулы обладателя кубка УЕФА (2008/09), четырёхкратного серебряного призёра чемпионата Германии (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08) и обладателя кубка Германии (2008/09).

После пяти сезонов в «Дуйсбурге» Фатмире перешла в состав футбольного клуба «Турбине» из Потсдама, в составе которого выиграла Лигу чемпионов в сезоне 2009/10, а также дважды стала чемпионкой Германии (2009/10, 2010/11). В 2012 году вошла в состав команды «Франкфурт». Этот трансфер является самым дорогим за всю историю женской Бундеслиги. В 2014 году перешла в французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

28 февраля 2017 года объявила о завершении профессиональной карьеры.

В сборной 
С 2003 года выступала за юношеские и молодёжные сборные Германии. 20 октября 2005 года дебютировала в составе основной национальной сборной в матче против Шотландии. Первый гол забила 29 июля 2007 года в ворота сборной Дании. В составе сборной стала чемпионом мира (2007), двукратным чемпионом Европы (2009, 2013), бронзовым призёром летних Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Алгарве (2014).

Личная жизнь 
С 2007 года находилась в отношениях с албанским актёром Эшрефом Дурмиши. В июне 2011 года она начала встречаться с албанским футболистом Энисом Алуши. Пара поженилась в декабре 2013 года, Фатмире Байрамай взяла фамилию мужа, Алуши. Из-за беременности пропустила чемпионат мира в Канаде.

Достижения

Клубные

«Дуйсбург 2001» 
 Кубок УЕФА: победитель (1) 2008/09
 Чемпионат Германии: серебряный призёр (4) 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08
 Кубок Германии: победитель (1) 2008/09; финалист (1) 2006/07

«Турбине» 
 Лига чемпионов УЕФА: победитель (1) 2009/10, финалист (1) 2010/11
 Чемпионат Германии: победитель (2) 2009/10, 2010/11

«Франкфурт» 
 Лига чемпионов УЕФА: финалист (1) 2011/12
 Кубок Германии: финалист (1) 2011/12

В сборной 
 Чемпионат мира: победитель (1) 2007
 Чемпионат Европы: победитель (2) 2009, 2013
 Олимпийские игры: бронзовый призёр (1) 2008
 Кубок Алгарве: победитель (1) 2014
 Чемпионат Европы (до 19 лет): победитель (1) 2006

Индивидуальные 
 Серебряный лавровый лист
 Золотой мяч ФИФА: третье место (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Фатмире Алуши (Байрамай) на сайте UEFA
 Профиль Фатмире Алуши (Байрамай) на сайте Немецкого футбольного союза

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Кавалеры Серебряного лаврового листа
Игроки ЖФК «Дуйсбург 2001»
Игроки ЖФК «Турбине»
Игроки ЖФК «Франкфурт»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»